La liste des pays du monde par PIB nominal est le classement non exhaustif du produit intérieur brut nominal, c'est-à-dire à prix courant des pays et de certains territoires autonomes. 

Les valeurs de PIB, en dollars, sont calculées selon les taux de change officiels. Les données sont valables pour l'année 2013 (ou 2014). Certaines données sont plus anciennes faute de renseignement.

Classement 2013-2014 

Le PIB mondial est estimé entre  et  de dollars américains en 2013.

Notes et références 

 ↑ «  » [archive], United Nations Statistics Division, December 2013 (consulté le 31 May 2014)
 ↑ «  » [archive], World Economic Outlook, International Monetary Fund, April 2014 (consulté le 31 May 2014)
 ↑ «  » [archive], World Development Indicators, World Bank(consulté le 1 July 2014)
 ↑ Site de la CIA [archive]
 ↑ «  » [archive], World Economic Outlook, International Monetary Fund, April 2014 (consulté le 30 May 2014)

Liens externes 
  Liste sur le site de la CIA
 Données des pays du monde par la banque mondiale

Articles connexes 

Produit intérieur brut
Liste en rapport avec l'économie
2014 en économie
2014